KÖB steht als Abkürzung für:

 Katholische öffentliche Bücherei, siehe Borromäusverein #Umstrukturierungen seit 2005
 Königliche Öffentliche Bibliothek zu Dresden, siehe Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden #Geschichte
 Königliche Öffentliche Bibliothek Hannover, siehe Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek
 Königliche Öffentliche Bibliothek Stuttgart, siehe Württembergische Landesbibliothek #Geschichte
 Kraftwagendienst der ÖBB, siehe Bahnbus (Österreich)

Köb ist der Familienname von:
 Edelbert Köb (* 1942), österreichischer Künstler

Abkürzung